De Wereldbeker schaatsen 2011/2012 - 5000/10.000 meter mannen begon op 19 november 2011 in Tsjeljabinsk en eindigde in Berlijn op 10 maart 2012.

Titelverdediger was de Nederlander Bob de Jong die 5 van de 6 wereldbekerwedstrijden won en met ruime voorsprong het klassement won. Het seizoen stond op deze afstanden vooral in het teken van de terugkeer van Sven Kramer, die ondanks twee overwinning Bob de Jong niet van prolongatie kon afhouden en genoegen moest nemen met zilver. Jorrit Bergsma won brons. Ivan Skobrev (een seizoen eerder tweede) en Bob de Vries (een seizoen eerder derde) eindigden buiten de top tien.

Deze wereldbekercompetitie was tevens het kwalificatietoernooi voor zowel de 5000 meter als de 10.000 meter op de WK afstanden 2012.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Tsjeljabinsk

Astana

Heerenveen (1)

Hamar

Heerenveen (2)

Berlijn

Mannen 5000
2011/12